CINE puede referirse a:
 cine o cinematografía;
 sala de cine.
 La palabra "CINE" proviene del vocablo en griego "kíne" que significa movimiento y la palabra "gráfo" que significa imagen.